Aletes calcicola är en flockblommig växtart som beskrevs av Mildred Esther Mathias och Lincoln Constance. Aletes calcicola ingår i släktet Aletes och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
calcicola